Il doppio del torneo di tennis Colombia Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)

 Francisco Montana /  Bryan Shelton (semifinali)
 Pablo Albano /  Nicolás Pereira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Colombia Open 1994
ATP Tour 1994